Costa Azul, parte do litoral sul da França no Mar Mediterrâneo, indo de Toulon a Menton na fronteira com a Itália
Costa Azul (Fundão), bairro do distrito de Praia Grande, no município brasileiro de Fundão, estado do Espírito Santo
Costa Azul (Salvador),  bairro de classe média na cidade brasileira de Salvador

Desambiguação